Carape puede referirse a:
 el nombre común de la planta Combretum farinosum
 el nombre común de la planta Manihot aipi